HMCS Comox je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Comox (J64)
 HMCS Comox (MCB 146)

Comox